Вербицький Петро Іванович (1863 — після 1918) — російський військовик, генерал-лейтенант.
 Вербицький Петро Іванович (1953—2010) — український ветеринар, кандидат ветеринарних наук України.